Bundestagswahlkreis 295 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Zollernalb – Sigmaringen (seit 2002)
 Bundestagswahlkreis Eisleben – Hettstedt – Sangerhausen (1990 bis 1998)